Pappenheimer – w bronioznawstwie określenie dwóch różnych typów broni, których wzięła się od nazwiska wybitnego dowódcy wojsk cesarskich marszałka Gottfrieda Pappenheima.
 Pappenheimer (hełm) – rodzaj hełmu w typie szyszaka
 Pappenheimer (rapier) – rodzaj rapieru

Strony ujednoznaczniające